North Chester ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 North Chester (Massachusetts)
 North Chester (New Hampshire)
 North Chester (Vermont)